HMS Ark Royal (His/Her Majesty Ship «Ark Royal», ) — имя, которое последовательно носили пять кораблей Королевского военно-морского флота Великобритании.
 HMS Ark Royal (1587) — первоначально Ark Raleigh, флагман британского флота в битве с Испанской армадой;
 HMS Ark Royal (1914) — торговое судно, переоборудованное в гидроавианосец, второй авианосец Великобритании. В 1934 году переименован в Pegasus, чтобы освободить имя для нового корабля.
 HMS Ark Royal (1937) (заказан в 1934 году) — тяжёлый авианосец времён Второй мировой войны;
 HMS Ark Royal (R09) — авианосец типа «Audacious», изначально носивший имя Irresistible, в строю в 1950—1980 годах.
 HMS Ark Royal (R07)  — авианосец типа «Инвинсибл», изначально носивший имя Indomitable, в строю в 1981—2011 годах.